Аккудук — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Аккудук — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.
 Аккудук — село в Аулиекольском районе Костанайской области.
 Аккудук — село в Карабалыкском районе Костанайской области.
 Аккудук — село в Каракиянском районе Мангистауской области.
 Аккудук — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 Аккудук — до 2009 г. название села Аккудык в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Аккудук — посёлок в Домбаровском районе Оренбургской области.

См. также 
 Аккудык